Teufelsgrabenbrücke ist der Name zweier Brücken in Deutschland:
 Teufelsgrabenbrücke (Potsdam), ein Viadukt in Potsdam-Bornstedt
 Teufelsgrabenbrücke (Valley), eine Stampfbetonbrücke im Landkreis Miesbach bei München